es una serie de anime producida por el estudio de animación Dax International en colaboración con Madhouse. Está basada en cuentos infantiles, clásicos de la literatura y biografías de personajes ilustres. La serie de larga duración consta de 127 episodios y se emitió en TBS de 1976 a 1979. Cada episodio consistió en dos cuentos distintos, hecho por un director y personal diferente, algunos de los cuales podrían abarcar varios episodios.

Los capítulos individuales de la serie se estrenaron en español con varios títulos: Cuentos universales, Cuentos populares y Castillo de cuentos.

Enlaces externos 

 Página oficial de la serie. (Japonés)
 Manga sekai mukashi banashi (anime) en la enciclopedia Anime News Network (en inglés)
 Manga sekai mukashi banashi en Internet Movie Database (en inglés).
Anime de 1976
Anime y manga dramático
Series de televisión animadas de los años 1970
Series de televisión iniciadas en 1976
Series de televisión infantiles basadas en libros